Глубо́кая — топоним:

Населённые пункты 
 Россия

 Глубокая — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Глубокая — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Глубокая — посёлок в Нижнетуринском городском округе Свердловской области.
 Глубокая — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.

 Глубокая — прежнее название посёлка Глубокий Каменского района Ростовской области.

 Украина

 Глубокая — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Глубокая — село в Старосамборском районе Львовской области.

 Глубокая — до 2018 года название села Глубокого в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.

Реки 
 Глубокая — река в Алтайском крае, приток Алея.
 Глубокая — река в Калининградской области, приток Писсы.
 Глубокая — река в Калининградской области, приток Преголи.
 Глубокая — река в Камчатском крае, приток Каменистой.
 Глубокая — река в Кемеровской области — Кузбассе, приток Томи.
 Глубокая — река на севере Красноярского края, впадает в Мелкое озеро.
 Глубокая — река в Ленинградской области, приток Тутоки.
 Глубокая — река в Мурманской области, впадает в Белое море.
 Глубокая — река в Пермском крае, приток Тулвы.
 Глубокая — река в Пермском крае, приток Весляны.
 Глубокая — река в Ростовской области, приток Северского Донца.
 Глубокая — река в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, приток Ваха.
 Глубокая — река в Якутии, на острове Котельном, приток Балыктаха.

Железнодорожные станции 
 Глубокая — станция Восточно-Сибирской железной дороги.
 Глубокая — станция Западно-Сибирской железной дороги.
 Глубокая — станция Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Глубокое
 Мария-Глубокая
 Глыбокая